Шънджън Оупън 2013 е първото издание на Шънджън Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Шънджън, Китай от 31 декември до 5 януари.

Ли На печели титлата след победа на финала над Клара Закопалова с 6 – 3,1 – 6 и 7 – 5

Чан Хаочин и Чан Юнгжан печелят титлите на двойки след като на финала побеждават Ирина Бурячок и Валерия Соловиева с 6 – 0, 7 – 5.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Шънджън Оупън